Терноватое — название населённых пунктов на Украине:

Днепропетровская область 
 Терноватое — село, Пятихатский район.

Запорожская область 
 Терноватое — село, Васильевский район.
 Терноватое — посёлок городского типа, Новониколаевский район.

Николаевская область 
 Терноватое — село, Кривоозерский район.
 Терноватое — село, Николаевский район.

См. также 
 Тёрн (значения)
 Терновой
 Терноватка

